Lost (série de televisão) - uma série estadunidense transmitida pelo canal ABC
 Lost (reality show) - um reality show exibido nos Estados Unidos e no Reino Unido
 Lost: Via Domus - um jogo de videogame baseado na série de televisão Lost lançado em 2008

Música 
 Lost! - canção da banda inglesa Coldplay
 Lost (canção de Kreator) - single da banda germânica Kreator
 Lost (canção de Lasgo)
 Lost (canção de Linkin Park)

Localidades
 Lost (Escócia)

Desambiguação